Okrog (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Okrog (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur pri Celju
 Okrog (Šentrupert), een plaats in de Sloveense gemeente Šentrupert